Cameron é o nome de três condados dos Estados Unidos:
Paróquia de Cameron (Luisiana)
Condado de Cameron (Pensilvânia)
Condado de Cameron (Texas)

Desambiguações de topônimos